Константинос Икономидис (; родился 2 ноября 1977 года в Салониках, Греция) — греческий теннисист.

Общая информация 
Родителей Константиноса зовут Георг и Ангела.

Грек впервые пришёл в теннис в шесть лет. Любимые покрытия — грунт и трава.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (31)

Победы (24)

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (24)

Победы (12)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Интересные факты 
 Константинос в своё время сделал себе пирсинг левой брови и верхней части левого уха.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Греции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года